Lutteroth ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Lutteroth (1863–1953), deutscher Wirtschaftsanwalt
 Arthur Lutteroth (1846–1912), Unternehmer und Mitglied der Hamburger Bürgerschaft

 Christian Lutteroth (Unternehmer) (1675–1720), deutscher Tuchfabrikant in Nordhausen (Thüringen) 
 Christian Lutteroth (1822–1896), deutscher Anwalt, Gutsbesitzer und Politiker
 Emma Lutteroth (1854–1894), deutsche Landschaftsmalerin, Cousine des Malers Ascan Lutteroth 
 Gottfried Lutteroth (1741–1804), letzter Bürgermeister der Freien Reichsstadt Nordhausen (Thüringen)
 Henri Lutteroth (1802–1889), deutsch-französischer evangelischer Publizist
 Hermann von Lutteroth (1808–1890), Bankier und deutscher Generalkonsul in Triest, geadelt in Österreich 1852
 Johanna Lutteroth, deutsche Historikerin und Journalistin
 Salvador Lutteroth (1897–1987), mexikanischer Ringkampfpromoter und Soldat während der Mexikanischen Revolution 
 Wilhelm Lutteroth (1753–1821), deutscher Kaufmann und Politiker

Lutteroth bezeichnet weiter:
 Lutteroth & Co., ein ehemaliges Handelshaus und Bankgeschäft in Hamburg

Siehe auch:
 Lutterodt